een apparaat voor het maken van gaslicht
Gaslantaarn (Ede)